Shiqiao bezeichnet:

 Shiqiao (Baofeng) (石桥镇), Großgemeinde im Kreis Baofeng in der chinesischen Provinz Henan
 Shiqiao (Cangwu) (石桥镇), Großgemeinde im Kreis Cangwu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shiqiao (Chunhua) (石桥镇), Großgemeinde im Kreis Chunhua in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shiqiao (Dachuan) (石桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dachuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shiqiao (Dangtu) (石桥镇), Großgemeinde im Kreis Dangtu in der chinesischen Provinz Anhui
 Shiqiao (Hanjiang) (施桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hanjiang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Shiqiao (Jiahe) (石桥镇), Großgemeinde im Kreis Jiahe in der chinesischen Provinz Hunan
 Shiqiao (Jianyang) (石桥街道), Straßenviertel der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shiqiao (Jin’an) (施桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jin’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Shiqiao (Ganyu) (石桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Ganyu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Shiqiao (Li) (石桥镇), Großgemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Gansu
 Shiqiao (Lu) (石桥镇), Großgemeinde im Kreis Lu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shiqiao (Ningling) (石桥镇), Großgemeinde im Kreis Ningling in der chinesischen Provinz Henan
 Shiqiao (Panzhou) (石桥镇), Großgemeinde der Stadt Panzhou in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shiqiao (Pukou) (石桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pukou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Shiqiao (Rencheng) (石桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Rencheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Shiqiao (Wolong) (石桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wolong in der chinesischen Provinz Henan
 Shiqiao (Xiangzhou) (石桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xiangzhou in der chinesischen Provinz Hubei
 Shiqiao (Yiyuan) (石桥镇), Großgemeinde im Kreis Yiyuan in der chinesischen Provinz Shandong
 Shiqiao (Yongxin) (石桥镇), Großgemeinde im Kreis Yongxin in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shiqiao (Chunhua) (石桥乡), Gemeinde im Kreis Chunhua in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shiqiao (Danleng) (石桥乡), Gemeinde im Kreis Danleng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shiqiao (Linying) (石桥乡), Gemeinde im Kreis Linying in der chinesischen Provinz Henan
 Shiqiao (Ningling) (石桥乡), Gemeinde im Kreis Ningling in der chinesischen Provinz Henan
 Shiqiao (Qingyuan) (石桥乡), Gemeinde im Stadtbezirk Qingyuan in der chinesischen Provinz Hebei
 Shiqiao (Shuangqing) (石桥乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shuangqing in der chinesischen Provinz Hunan
 Shiqiao (Usu) (石桥乡), Gemeinde der Stadt Usu im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Shiqiao (Yiyuan) (石桥乡), Gemeinde im Kreis Yiyuan in der chinesischen Provinz Shandong
 Shiqiao (Wulong) (石桥苗族土家族乡), Nationalitätengemeinde der Miao und Tujia im Stadtbezirk Wulong von Chongqing
 Shiqiao (Dashiqiao) (石桥街道), Straßenviertel der Stadt Dashiqiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shiqiao (Panyu) (市桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Panyu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shiqiao (Xiacheng) (石桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiacheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shiqiao (Zhangdian) (石桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhangdian in der chinesischen Provinz Shandong